Веветла има више значења:

 Општина Веветла (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Веветла (Веветла, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Веветла (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Веветла (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Веветла (Веветла, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Веветла, Барио Алто (Веветла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Веветла (Кимистлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику